Winter Park kan syfta på:

 Winter Park, Colorado
 Winter Park, Florida